Алекса́ндра Арха́нгельская: Архангельская, Александра Владимировна (1922—1997; в дев. Хорошилова) — советская лётчица.
 Архангельская, Александра Гавриловна (1851—1905) — земский врач, офтальмолог, хирург.